Anton Mensching ist der Name folgender Personen:

* Anton Mensching (Pastor, 1580) (1580–1640), deutscher Pastor, Theologe und Hochschullehrer 
 Anton Mensching (Pastor, 1641) (1641–1686), deutscher Pastor